Халезово — название населённых пунктов в России:

 Халезово — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Халезово — деревня в Сусанинском районе Костромской области.